Майкл Мэсси:

 Мэсси, Майкл (род. 1998) — американский бейсболист.
 Мэсси, Майкл (род. 2005) — багамский футболист.